Okta steht für:

 okta, Vorsilbe für „Acht-“, siehe Griechische Zahlwörter
 Okta, Einheit für den Bewölkungsgrad, siehe Bewölkung
 Okta Inc., US-amerikanischer Identitätsmanagement-Provider

Siehe auch:
 Octa